Мейлах — еврейская фамилия. Известные носители:
 Мейлах, Михаил Борисович (род. 1944) — советский литературовед, филолог, поэт и переводчик.
 Мейлах, Борис Соломонович (1909—1987) — советский литературовед-пушкинист, профессор, лауреат Сталинской премии.

См. также 
 Мейлахс, Александр Мотелевич (Мелихов; род. 1947) — советский и российский писатель, публицист.